Aubertin est un patronyme et un toponyme français.

Étymologie 
Aubertin est un hypocoristique du prénom ancien , utilisé comme surnom à la fin du Moyen Âge, avant que les noms de familles ne soient entrés en usage. Puis le surnom Aubertin est devenu un patronyme.

Localisation 
Le patronyme Aubertin est particulièrement présent en Lorraine, notamment et par ordre de fréquence en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges et en Moselle.

Patronyme 

 Alphonse Aubertin (1835-1903), auteur d'une tentative d'assassinat de Jules Ferry ;
 Augustine Aubertin (1876-1945), figure importante du mouvement syndicaliste catholique alsacien ;
 Bernard Aubertin (1934-2015), plasticien français ;
 Bernard Aubertin (1952-), facteur d'orgue français ;
 Bernard-Nicolas Aubertin (1944-), ecclésiastique français ;
 Denise A. Aubertin (1933-), artiste française ;
 Édouard Aubertin (1813-1898), homme politique français ;
 Martial Aubertin (1775-1824) acteur et dramaturge français ;
 Pierre Aubertin (1915-1949), officier de l'armée de l'air de la France libre et compagnon de la Libération ;
 Valéry Aubertin (1970-), organiste et compositeur français.

Toponyme 

 Aubertin, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien